Excess är ett dansband från Huskvarna. Det bildades i Nyköping 1992.

Excess utsågs till "Årets Dansbandskometer" i Härnösands Grand Prix 2011 och i Bingolottos Dansbandstävling 2013 blev de handplockade att delta och gick vidare till semifinal. Bandet hamnade på en delad tredjeplats.

Banduppsättning 

 Andreas Carlson - Trummor
 Therese Sundahl - Sång
 Hasse Karlsten - Bas
 Andreas Nycander - Gitarr och Sång
 William Endmyhr - Keyboard

Tidigare medlemmar 

 Henke Gillenheim

 Hannes Kvarnström
 Marin Popovski
 Mårten Nordström
 Vincent Petersson
 Andreas Bergquist
 Mathias Ljungqvist
 Thomas Karlsson
 Andreas Sjöö
 Janne Auvinen
 Roger Zetterqvist
 Magnus Andersson
 Mattias Berghorn
 Göran Björkström
 Mats Klarholm

Referenser 

Svenska dansband